L'édition 2008 du tournoi de Valence s'est déroulée du 14 au  et a été jouée sur terre battue.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant le double tenant du titre Nicolás Almagro en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Máximo González et Juan Mónaco s'imposent en finale face à Travis Parrott et Filip Polášek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Valence
Sport en Espagne en 2008
Valence